Sezon kazachskiej ekstraligi rozgrywany na przełomie 2016 i 2017 jako 25. sezon rozgrywek mistrzostw Kazachstanu w hokeju na lodzie.

Sezon zasadniczy 
Runda zasadnicza trwał od 6 września do 28 grudnia 2016 roku. W sezonie zasadniczym uczestniczyło 10 drużyn, które rozegrały po 54 spotkania.
 Tabela

Faza play-off 
Do fazy play-off awansowało osiem pierwszych drużyn z rundy zasadniczej. Ten etap trwał od marca do kwietnia 2017 roku. Rywalizacja w ćwierćfinałach, półfinałach i finale toczyła się do czterech meczów wygranych, zaś rywalizacja o trzecie miejsce do trzech zwycięskich spotkań.

Nagrody 
Po zakończeniu sezonu władze ligi przyznały nagrody indywidualne dla zawodników:
 Najlepszy bramkarz: Dmitrij Malgin (Nomad Astana)
 Najlepszy obrońca: Artiemij Łakiza (Nomad Astana)
 Najlepszy napastnik: Dmitrij Orłow (HK Temyrtau)
 Najlepszy młodzieżowiec: Aleksandr Borisiewicz (HK Temyrtau)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Hokej na lodzie w Kazachstanie
2016 w hokeju na lodzie
2017 w hokeju na lodzie
2016 w Kazachstanie
2017 w Kazachstanie